Arroz salvaje puede referirse a:
 El arroz salvaje o uva de gato (Sedum album); planta de la familia de las crasuláceas.
 El arroz salvaje (Zizania), género de plantas herbáceas originarias de Eurasia y Norteamérica, de la familia de las poáceas.